Giri Mulyo (Marga Sekapung), een plaats in Indonesië
Giri Mulyo (Kayu Aro), een plaats in Indonesië
Giri Mulyo (Belitang Jaya), een plaats in Indonesië